Campo di internamento Thalerhof
 Aeroporto di Graz-Thalerhof